Пеньков Валентин Іванович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пеньков Василь Дмитрович (1904—1991) — старший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Пеньков Василь Петрович (1918—1945) — сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Пеньков Володимир Іванович (* 1958) — радянський та український військовик, генерал-майор, начальник Національної академії Національної гвардії України (з 2014 року).
 Пеньков Герман Юрійович (* 1994) — український футболіст, воротар клубу «Сталь» (Кам'янське).
 Пеньков Іван Михайлович (1916—1983) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Пеньков Микола Васильович (1936—2009) — радянський та російський актор театру та кіно.
 Пеньков Михайло Іванович (1923—1944) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Пеньков Олександр Михайлович (1906—1968) — член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки і техніки УРСР, доктор технічних наук, професор.
 Пенькова Тамара Іллінічна (* 1940) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.